Sankt Erhard steht für:

 Erhard von Regensburg (um 700) fränkischer Wanderbischof im Elsass und im Regensburger Raum
 Erharditag, 8. Januar, Gedenktag des Heiligen
 zahlreiche Kirchen des Heiligen, siehe Erhardkirche

Ortsnamen:
 Sankt Erhard (Gemeinde Breitenau), Ortschaft von Breitenau am Hochlantsch, Steiermark
 Sankt Erhard (Gemeinde Leoben), Ansiedlung im Stadtteil Göß von Leoben, Steiermark
 St. Erhard LU (mundartlich: Teret), Ortschaft der Luzerner Gemeinde Knutwil, Schweiz